Dijkema ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Dijkema (* 1990), niederländische Volleyballspielerin
 Michiel Dijkema, niederländischer Opernregisseur und Bühnenbildner